Buslijn 37 (Amsterdam), een stadsbuslijn in Amsterdam geëxploiteerd door het GVB die de Molenwijk in Amsterdam-Noord verbindt met het Amstelstation
 Buslijn 37 (Rotterdam), een buslijn in de gemeente Rotterdam en de gemeente Capelle aan den IJssel, die wordt geëxploiteerd door de RET 
 Buslijn 37 (Brussel), een buslijn in Brussel, die wordt geëxploiteerd door de MIVB  
 Buslijn 37 (Haaglanden)